Olivia, keresztnév
 Olivia, Olivia Newton-John albuma
 Olivia (film, 1952)
 Olivia (film, 1965)
 Olivia, 2009-ben készült amerikai animációs sorozat
 Olivia (énekes)